La Bolsa kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 San Benito la Bolsa, ort, Tabasco, Cunduacán, 
 La Bolsa, Guerrero, ort, Pungarabato, 
 La Bolsa, delstaten Mexiko, ort, 
 La Bolsa, Hidalgo, ort, Huasca de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar